Ри́мский па́па ( — «римский понтифик»; или  — «верховный суверенный понтифик») — в международном праве — суверенная персона исключительного свойства (persona sui generis), поскольку одновременно владеет тремя нераздельными функциями власти:
 Монарх и суверен Святого Престола;
 Как преемник святого Петра (первого римского епископа) — видимый глава Католической церкви и её верховный иерарх;
 Суверен города-государства Ватикан.

Упоминания о епископах, управлявших имуществом общин ранних христиан, сохранились в источниках, датируемых началом II века. Папство сформировалось на базе римского епископата в V веке. К IV веку римские епископы как крупные землевладельцы заняли в церкви особое положение, а с середины VI века они (приняв к тому времени название «пап») стали фактическими властителями Рима. В 756 году, получив от Пипина Короткого земли, окружавшие Рим, папа стал светским правителем Папской области. До Латеранского собора 1059 года, утвердившего избрание пап исключительно кардиналами, папы, подобно другим епископам, избирались совместно духовенством и светской знатью. Зависимость от франкских королей сменилась зависимостью от императоров Священной Римской империи, активно участвовавших в выборе пап. Период средних веков стал временем борьбы пап за примат духовной власти над светской. С 1309 по 1377 год резиденция пап, подпавших под власть королей Франции, находилась в Авиньоне. В Рим, воспользовавшись ослаблением Франции в результате Столетней войны, папство возвратил Григорий XI. Церковный раскол, произошедший в XVI веке в результате Реформации, существенно ослабил влияние римского папы. Светская власть пап окончилась с ликвидацией Папской области и её включением в состав объединённой Италии в 1870 году. С 1929 года папа по Латеранским соглашениям снова получил светскую власть и стал главой Ватикана.

Папа римский избирается пожизненно на собрании кардиналов (конклаве) после смерти своего предшественника (или отречения, что бывает крайне редко). После того, как камерленго, временный глава Коллегии кардиналов, официально удостоверит смерть папы, начинается период вакантного престола (), продолжающийся до выборов нового понтифика. В это время Святым Престолом и Римско-католической церковью управляет Коллегия кардиналов. Как только новоизбранный заявляет о принятии престола (это происходит сразу после избрания), понтификат считается начавшимся.

Сразу после избрания на конклаве новый папа выбирает себе имя и соответствующий номер, под которыми он будет править. После 1555 года все римские папы меняли имя при вступлении на престол, хотя папа формально делать это не обязан.

Антипапа — в Католической церкви так принято именовать человека, незаконно носившего звание папы. Обычно вопрос о том, кто из претендентов, одновременно оспаривавших папский сан, являлся законным папой, а кто антипапой, решался уже после исторической «победы» приверженцев одного из них. При принятии папами порядкового номера номер папы, признанного антипапой, обычно не учитывается. Несмотря на то, что церковь не признаёт антипап, в выходящем ежегодно официальном справочнике Annuario Pontificio в реестре понтификов их имена присутствуют, заключённые в скобки.

Список 
Отдельным цветом выделены антипапы.

10 самых продолжительных понтификатов 
В таблицу не включён святой Пётр, так как отсутствуют точные датировки как события, когда Иисус назначил Петра главой церкви, так и времени его смерти. По разным оценкам, пребывание Петра на посту главы церкви длилось от 25 до 33 лет.

11 самых коротких понтификатов 
В таблицу не включён Стефан II, избранный в 752 году. Он умер на 4-й день после избрания. Хотя Стефан был избран с соблюдением канонических правил, он не был посвящён и не приступал к исполнению обязанностей понтифика. С 1961 года он не считается законным папой.

Религиозные ордена 
34 папы были членами религиозных орденов. К их числу относятся:
 бенедиктинцы (17): Григорий I, Бонифаций IV, Адеодат II, Лев IV, Иоанн IX, Лев VII, Стефан IX (X), Григорий VII, Виктор III, Урбан II, Пасхалий II, Геласий II, Целестин V, Климент VI, Урбан V, Пий VII
 в том числе камальдулы (1): Григорий XVI
 августинцы (6): Евгений IV
 в том числе августинцы-каноники (5): Гонорий II, Иннокентий II, Луций II, Григорий VIII, Адриан IV
 доминиканцы (4): Иннокентий V, Бенедикт XI, Пий V, Бенедикт XIII
 францисканцы (4): Николай IV, Сикст IV
 в том числе конвентуальные францисканцы (2): Сикст V, Климент XIV
 цистерцианцы (2): Евгений III, Бенедикт XII
 иезуиты (1): Франциск

См. также 
 Список Константинопольских патриархов
 Список Александрийских патриархов
 Список Антиохийских патриархов
 Список Иерусалимских Патриархов
 Вселенские соборы
 Имена римских пап
 Папский герб

Примечания 

 Комментарии

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

 

 
Папы римские
Списки:Католицизм
Списки:Италия